Leichnam bezeichnet:
 Leiche, einen toten Körper
 einen Lich (Untoter)
 den ehemaligen Namen von Spreewiese/Lichań, Ortsteil der Gemeinde Großdubrau/Wulka Dubrawa in der Oberlausitz
 in der Druckersprache einen fehlenden Buchstaben oder ein fehlendes Wort, siehe Druckersprache

Siehe auch:
Fronleichnam
Leiche (Begriffsklärung)
 Der lebende Leichnam